Thomas Green peut désigner :

 Thomas Green († 1537), un des bienheureux chartreux martyrs en Angleterre, fêtés ensemble le 10 juin ;
 Thomas Green (1610-1751), de 1647 à 1649, le gouverneur de la Province du Maryland ;
 Thomas Green (1738-1788), un professeur de géologie à l'université de Cambridge ;
 Thomas Green (1814-1864), un brigadier général des États confédérés d'Amérique ;
 Thomas Green, un négociant domicilié à Londres, fondateur de la Compagnie du chemin de fer de Lichtervelde à Furnes, le  ;
 Thomas William Green (1894-1975), un athlète britannique, spécialiste de la marche athlétique ;
 Thomas Green, un kayakiste australien, champion olympique en 2020 ;
 Thomas Green, un chercheur en ergonomie cognitive.

Notes et références